Malcolm X
Malcolm X (filme)
 Malcolm X: Make It Plain, documentário de 2004
 Malcolm X: Prince of Islam, documentário de 2006

Desambiguação